24 Armia (III Rzesza)
 24 Armia (ZSRR)

Zobacz też